Аристей — русская передача древнегреческих имён  () и  () :
 Аристей () — древнегреческий герой или божество.
 Аристей () — древнегреческий геометр, автор Конических сечений.
 Аристей из Проконнеса () — полумифический древнегреческий поэт и «чудотворец», рассказ о котором приводит Геродот.
 Аристей () — предполагаемый автор так называемого Письма Аристея, рассказывающего о создании Септуагинты.
 (2135) Аристей (Aristaeus) — астероид.

См. также 
 Письмо Аристея